

Patronyme 

famille
 famille Adorno, une des grandes familles patriciennes de Gênes ;

personnalités
 Aldo Adorno (né en 1982), footballeur paraguayen ;
  ;
 Antoniotto de Botta-Adorno (1680-1774), diplomate ;
 Gabriele Adorno (1320-1383), quatrième doge de la République de Gênes ;
 Juan Martínez Adorno (né en 1987), coureur cycliste portoricain ;
 Luisa Adorno (1921-2021), écrivain italienne ;
 Mario Adorno (1773-1837), avocat et patriote sicilien du Risorgimento ;
 Rubén Adorno (né en 1941), ancien joueur portoricain ;
 Theodor W. Adorno (1903-1969), sociologue, philosophe et musicologue allemand.
 Gretel Adorno (1902-1993), chimiste, entrepreneuse et philosophe allemande qui travailla avec son mari, Theodor.

Autres 
Adorno peut aussi désigner :
 Adorno, en tauromachie, une manière pour le matador d'agrémenter une passe  de cape ou de muleta ;
 (21029) Adorno, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme